Sz
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák